King Baggot ist der Name folgender Personen:

* King Baggot (Schauspieler) (William King Baggot; 1879–1948), US-amerikanischer Schauspieler
 King Baggot (Kameramann) (Stephen King Baggot; * 1943), US-amerikanischer Kameramann